|- align="center"
|align="left"| Jean-Pierre Jabouille
|1974-1975, 1977-1981
|0
|55
|49
|6
|2
|2
|0
|21
|- align="center"
|align="left"| Jimmy Jackson
|1950, 1954
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Sakon Jamamoto
|-, 
|0
|21
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Joe James
|1951-1952
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| John James
|1951
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jean-Pierre Jarier
|1971, 1973-1983
|0
|143
|134
|3
|0
|3
|3
|31,5
|- align="center"
|align="left"| Max Jean
|1971
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Stefan Johansson
|1980, 1983-1991
|0
|103
|79
|0
|0
|12
|0
|88
|- align="center"
|align="left"| Eddie Johnson
|1952-1960
|0
|9
|9
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Leslie Johnson
|1950
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bruce Johnstone
|1962
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Alan Jones
|1975-1981, 1983, 1985-1986
|11980
|117
|116
|6
|12
|24
|13
|199
|- align="center"
|align="left"| Tom Jones
|1967
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Juan Jover
|1951
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Opombe

J